Guillain peut désigner :

Personnes 
Guillain, un patronyme français d'origine normande porté par  :
 Antoine-Guillain Magniez (1738-1823), député français.
 Bruno Guillain (1961-2011), acteur français.
 Charles Guillain (1808-1875), explorateur, saint-simonien, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
 Gilles Guillain (1982-), acteur français.
 Désiré Guillain Delansorne (1862-1937), cycliste français.
 Florent  Guillain (1844-1915), ingénieur français.
 
 Georges Guillain (1876-1961), neurologue français.
 Georges Guillain (1947- ), poète français.
 Marthe Guillain (1890-1974), artiste peintre, aquarelliste belge.
 Nicolas Guillain (dit Cambrai ou Nicolas de Cambrai, 1550-1639), sculpteur français.
 Pierre Guillain (1904-1965), homme politique français. 
 Pierre Guillain de Bénouville (1914-2001), militaire, écrivain et résistant français, qui adopta le patronyme de Guillain à partir de 1930.
 Robert Guillain (1908-1998 ), reporter français.
 Simon Guillain (1581-1658), sculpteur français.

Autres usages 
 Syndrome de Guillain-Barré : nommé en l'honneur de Georges Guillain et Jean Alexandre Barré qui en donnèrent la description complète en 1916.

Liens externes